Fließstrecke bezeichnet:

 die Strecke, die ein Fließgewässer zurücklegt
 bei der Prüfung von Bindemitteln für Maskenformverfahren bezeichnet es die Strecke, die ein Bindemittel unter Temperatureinfluss nach einer gewissen Zeit geflossen ist
 in der Fertigungstechnik miteinander verkettete Verarbeitungsmaschinen, siehe Fließstrecke (Fertigungstechnik)